Tugstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Tugstein (Dornbirn), eine Siedlung in Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Tugstein (Gemeinde Hohenems), eine Siedlung in Hohenems, Vorarlberg, Österreich

Siehe auch:
 Ave Maria (Tugstein)
 Burg Dauchstein